Ruttersdorf ist der Name folgender Orte:

 Ruttersdorf (Ruttersdorf-Lotschen), Ortsteil der Gemeinde Ruttersdorf-Lotschen, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Ruttersdorf (Gemeinde Kilb), Ortschaft der Marktgemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich